Jacob Cats (dichter) (1577-1660), Nederlands dichter en jurist
 Jacob Cats (kunstenaar) (1741-1799), Nederlands kunstschilder en tekenaar

Zie ook  
 Jacob Kats (1804-1886), Vlaams schrijver